Lavandeira, Beira Grande e Selores (oficialmente: União das Freguesias de Lavandeira, Beira Grande e Selores) é uma freguesia portuguesa do município de Carrazeda de Ansiães com 36,39 km² de área e 447 habitantes (2011). A sua densidade populacional é de 12,3 hab/km².

História 
Foi constituída em 2013, no âmbito de uma reforma administrativa nacional, pela agregação das antigas freguesias de Lavandeira, Beira Grande e Selores e tem a sede em Lavandeira.

Demografia 

Freguesias de Carrazeda de Ansiães